Polanowice (Koejavië-Pommeren) een dorp in het Poolse woiwodschap Koejavië-Pommeren
 Polanowice (Lubusz) een dorp in het woiwodschap Lubusz
 Polanowice (Klein-Polen) een dorp in het woiwodschap Klein-Polen
 Polanowice (Opole) een dorp in het woiwodschap Opole